

Нова Слободка — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан
 Нова Слободка — селище, Щигрівський район, Курська область